Geografia:
 Estats Units:
 Stamford (Connecticut)
 Stamford (Nebraska)
 Stamford (Nova York)
 Stamford (Vermont)
 Regne Unit:
 Stamford (Lincolnshire)
 Stamford Bridge (Yorkshire), poble a la vora del riu Derwent a l'East Riding de Yorkshire, Anglaterra.
 Stamford Bridge (estadi), estadi londinenc situat entre els barris de Chelsea i Fulham.
 Història:
 Thomas Stamford Raffles (1781 - 1826), polític i naturalista britànic.
 Batalla de Stamford Bridge o del pont de Stamford, entre forces vikingues i anglosaxones que va suposar el final de l'era dels vikings a la Gran Bretanya.